Vojvodina Nowy Sad, utworzony w 1914 roku, serbski klub sportowy.

 OK Vojvodina Nowy Sad – klub siatkarski 
 FK Vojvodina Nowy Sad – klub piłkarski 
 KK Vojvodina Nowy Sad – klub koszykarski
 HK Vojvodina Nowy Sad – klub hokejowy

Sport w Nowym Sadzie